

Топоніми 
Окума

Персоналії 
Окума — японське прізвище
Окума Сіґенобу — політик.

Інше 
Okuma — бренд товарів для рибальства.